Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniele Bracciali che ha battuto in finale Eyal Ran 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marzio Martelli (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Michal Tabara (primo turno)
 Markus Hantschk (secondo turno)

 Jordi Mas-Rodriguez (quarti di finale)
 Oren Motevassel (primo turno)
 Todd Larkham (semifinali)
 Harel Levy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1998